Régionalisme peut faire référence à :

Pour région au sens infra-national,
 Un régionalisme (linguistique) est une expression linguistique limitée à une certaine région ;
 Le régionalisme (littérature) est un courant littéraire ou un type de roman décrivant les particularités d'une région ;
 Le régionalisme (politique) est une attitude de valorisation ou de défense des particularités d'une région, parfois dans un but d'autonomie politique, le terme a un autre sens en Algérie ;
En Italie, régionalisme désigne un processus de décentralisation. 
 Le régionalisme (architecture) est une tendance de l'architecture française de la fin du  et du début du .
 Le régionalisme (art) est un courant artistique américain des années 1930 ;
Pour région au sens supra-national,
 Le régionalisme (économie) correspond également à un phénomène de regroupement de pays géographiquement proches, qui a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre eux ;

Voir aussi 
 Biorégionalisme